Щенятев — русская фамилия. Известные представители:

 Щенятев, Василий Михайлович (умер 1547) — боярин и воевода на службе у Ивана IV Грозного.
 Щенятев, Михаил Данилович (умер 1534) — боярин и воевода на службе у Василия III.
 Щенятев, Пётр Михайлович (умер 1568) — боярин и воевода на службе у Ивана IV Грозного.